Rie Skovgaard Borgstrøm (født 29. marts 1975 i Albertslund) er en dansk forfatter og forlagschef på Forlaget Aksel, med en baggrund fra den danske reklame- og kommunikationsbranche.

Rie Skovgaard debutterede i 2019 med "Bogen om alting, ingenting, Emil og dragen", der er en guide for voksne med børn alderen 2-10 år, om at lave fælles flow-fortællinger. Bogen har modtaget fine anmeldelser og betragtes som et godt værktøj til sprogstimulering og kreativ leg.

Flow-fortællinger er et begreb Rie Skovgaard bruger til at beskrive fortællinger som bygges op ad stikord, og som en, eller gerne flere fortællere, skiftes til at lave en fælles fortælling om. Opfordringen er at voksne og børn laver fortællinger sammen og børnene derved får styrket sprog, fantasi og selvværd.

Kilder og henvisninger
LÆS-SAMMEN serie om Den lille zoolog

Filosofi i børnehøjde “Hvis jeg var ...”

Dansksprogede forfattere fra Danmark